Jarosław z Iwna (zm. po 1343) – wojewoda poznański, kasztelan poznański
 Jarosław z Iwna (zm. 1423) – podkomorzy kaliski, chorąży poznański, starosta Nakła